Kassandra kan syfta på:

 Kassandra – en sierska i grekisk mytologi
 Kassandra – ett kvinnonamn, se Cassandra
 Kassandra (halvö) – en halvö i Grekland
 Kassandra (TV-serie) – venezuelansk såpopera
 114 Kassandra – en asteroid
 Dimos Kassandra – en kommun i Grekland

Se även 
Cassandra (olika betydelser)